Черим Карамурзович Куда́ев (; 1909 — 2001) — советский политический деятель, председатель Президиума Верховного Совета Кабардинской АССР.

Биография 
 1934 — окончил Ростовский строительный техникум и учёба в Промышленной Академии
 1934 — 1937 — заведующий Отделом промышленности строительных материалов Исполнительного комитета Областного Совета Кабардино-Балкарской автономной области
 1937 — 1940 — заместитель, 1-й заместитель народного комиссара местной промышленности Кабардино-Балкарской АССР
 1941 — 1942 — начальник Управления при СНК Кабардино-Балкарской АССР
 1.1942 — 1943 — заведующий Промышленно-транспортным отделом Кабардино-Балкарского областного комитета ВКП(б)
 1944 — 4.1952 — председатель Президиума Верховного Совета Кабардинской АССР
 1952 — 1959 — начальник Управления промышленности строительных материалов при СМ Кабардинской — Кабардино-Балкарской АССР
 1959 — директор комбината «Искож» (Нальчик)

Награды 
 орден Ленина
 орден Красной Звезды
 Почётный гражданин г.Нальчика

Примечания 

Председатели Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР
Главы правительства Кабардино-Балкарской АССР
Почётные граждане Нальчика
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва